Broughton kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

Verenigde Staten
Broughton (Illinois)
Broughton (Ohio)

Verenigd Koninkrijk
Broughton (Edinburgh), een wijk in Edinburgh
Broughton (Oxfordshire), een wijk in Cherwell (district)
Broughton (Buckinghamshire)
Broughton (Cambridgeshire), een dorp in het Engelse graafschap Cambridgeshire
Broughton (Craven)
Broughton (Cumbria)
Broughton (Flintshire), een district in Flintshire, Wales
Broughton (Hampshire)
Broughton (Lancashire)
Broughton (Lincolnshire)
Broughton (Northamptonshire)
Broughton (Ryedale)